Aravecchia ima više značenja:
 Aravecchia, Frosinone
 Aravecchia, Modena